Ни́я (Россия) и Ния́ (Китай):

Топоним
 Ния — железнодорожная станция и посёлок в Усть-Кутском районе Иркутской области.
 Ния — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Ния — уезд округа Хотан Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.
 Ния — посёлок в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, административный центр одноимённого уезда.
 Ния — царство бронзового века в Передней Азии.

Гидроним
 Ния — река в Иркутской области, правый приток Таюры, бассейн Лены.

 Большая Ния